Toponímia:
 Illa de Procida, illa al golf de Nàpols, a la Campània (Itàlia)
 Procida, municipi (comune) italià a l'illa homònima
 Biografies:
 Antonino Procida, compositor italià